Фьерро — испанская () и итальянская () фамилия. Известные носители:

 Фьерро, Гонсало (род. 1983) — чилийский футболист, нападающий «Фламенго» и сборной Чили.
 Фьерро, Йоле (1926—1988) — итальянская актриса.
 Фьерро, Карлос (род. 1994) — мексиканский футболист, нападающий клуба «Гвадалахара».
 Фьерро, Омар (род. 1963) — мексиканский актёр театра и кино, продюсер, режиссёр и телеведущий.
 Фьерро, Панчо (1807 или 1810—1879) — перуанский художник, имевший смешанное индейское и афроперуанское происхождение.
 Фьерро Госсман, Хульета Норма (род. 1948) — мексиканский астрофизик.